associativiteit (wiskunde)
 comitatief (een naamval)
 gebruik makend van of gebaseerd op associatie (psychologie)